Casbas puede referir a:
la localidad de Casbas en el partido de Guaminí, Buenos Aires en Argentina;
su estación de ferrocarril homónima;
la localidad de Casbas del municipio de Biescas, provincia de Huesca, España;
el municipio de Casbas de Huesca, en la provincia homónima de España.
Casbas de Argel: Una parte de la capital argelina incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: